Тетрателлурид триродия — бинарное неорганическое соединение
родия и теллура
с формулой RhTe,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетрателлурид триродия образует кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа C 2/m,
параметры ячейки a = 0,6812 нм, b = 0,3954 нм, c = 1,123 нм, β = 92,55°, Z = 2,
структура типа тетрасульфида трихрома CrS
.

Соединение образуется по перитектоидной реакции при температуре 983°С .

Примечания 

Соединения родия
родия